São Domingos est un nom propre portugais qui peut désigner :

Toponyme

São Domingos, district de São Paulo ;
 São Domingos est une municipalité de l'État de Bahia ;
 São Domingos est une municipalité de l'État du Goiás ;
 São Domingos est une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 São Domingos est une municipalité de l'État du Sergipe ;
 São Domingos do Norte est une municipalité de l'État de l'Espírito Santo ;
 São Domingos do Azeitão est une municipalité de l'État du Maranhão;
 São Domingos do Maranhão est une municipalité de l'État du Maranhão ;
 São Domingos das Dores est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Domingos do Prata est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Domingos do Araguaia est une municipalité de l'État du Pará ;
 São Domingos do Capim est une municipalité de l'État du Pará ;
 São Domingos do Cariri est une municipalité de l'État de la Paraïba ;
 São Domingos de Pombal est une municipalité de l'État de la Paraíba ;
 São Domingos do Sul est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.

São Domingos, une municipalité du Cap-Vert
 São Domingos, une localité du Cap-Vert

São Domingos, une municipalité du nord-ouest de la Guinée-Bissau

Voir aussi